Santa Cruz () může být:

místopisné jméno
 Santa Cruz (argentinská provincie) – provincie v Argentině
 Santa Cruz (řeka) – řeka v Argentině
 Santa Cruz (souostroví) – souostroví v Šalomounových ostrovech
 Santa Cruz (Galapágy) – ostrov v Galapágách (Ekvádor)
 Santa Cruz (Chile) – město v Chile
 Santa Cruz (Kalifornie) – město v americkém státě Kalifornie
 Santa Cruz (Kostarika) – město v Kostarice
 Santa Cruz (Madeira) – město a okres na Madeiře
 Santa Cruz (Kapverdy) – administrativní jednotka na kapverdském ostrově Santiago
 Santa Cruz de la Sierra – největší město Bolívie
 Puerto Santa Cruz – město v Argentině
 Santa Cruz de Tenerife – hlavní město Kanárských ostrovů
 Santa Cruz de Mompox – město v Kolumbii, světové dědictví UNESCO

osoba
 Roque Santa Cruz (* 1981) – paraguayský fotbalista

Související články 
 Svatý Kříž (rozcestník)

Rozcestníky - místopisné jméno